Naselja u Srbiji:
 Kumane, naselje u sastavu općine Novi Bečej, Vojvodina
 Kumane (Veliko Gradište, Srbija), naselje u sastavu općine Veliko Gradište, Središnja Srbija